Brzet, predio u Omišu
Brzet, potok u Omišu na kojem su se nekad nalazile mlinice
Brzet (arheološko nalazište)